Spring Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Spring Lake (Florida)
Spring Lake (Indiana)
Spring Lake (Michigan)
Spring Lake (New Jersey)
Spring Lake (North Carolina)
Spring Lake (Utah)